β Циркуля () — звезда, которая находится в созвездии Циркуль на расстоянии около 91 светового года от Солнца. Она является второй по яркости в созвездии после α Циркуля. Вокруг звезды обращается коричневый карлик.

Характеристики 
β Циркуля представляет собой белую звезду главной последовательности 4 видимой звёздной величины. Её можно наблюдать невооружённым глазом. Масса звезды равна 1,96 массы Солнца. По размерам она сходна с нашим Солнцем: её радиус равен 1,3 солнечного. Однако температура её поверхности намного выше солнечной — около 8676 кельвинов. По астрономическим меркам это очень молодая звезда. Её возраст оценивается приблизительно в 370—500 миллионов лет. Светимость звезды почти в 16 раз превышает солнечную.

Коричневый карлик 
В 2015 году было объявлено об открытии коричневого карлика Бета Циркуля b в системе. Он имеет массу около 56 масс Юпитера и обращается на расстоянии около 6656 а.е. от родительской звезды. Объект принадлежит к классу L и имеет температуру около 2084 кельвина.

Примечания

См. также 
 Список звёзд созвездия Циркуля

Ссылки 
 β Циркуля в базе данных VizieR
 β Циркуля в Энциклопедии экстрасолнечных планет